Daniele Bracciali e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non competere insieme.

Bracciali ha giocato con l'austriaco Julian Knowle mentre Zovko con il tedesco Dustin Brown.

James Cerretani e Philipp Marx hanno vinto il torneo battendo Bracciali e Knowle 6–3, 6–4 in finale.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Julian Knowle (finale)
 James Cerretani /  Philipp Marx (campioni)

 Dustin Brown /  Lovro Zovko (primo turno) 
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

San Marino CEPU Open 2011
San Marino CEPU Open 2011